Somerville  kan syfta på:
 Somerville (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Somerville College, Oxford – ett konstituerande college vid universitetet i Oxford
 Somerville (månkrater) – en nedslagskrater på månen
 5771 Somerville – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Antarktis 

 Somerville (ö),

Australien 

 Somerville (del av en befolkad plats), Victoria, Mornington Peninsula,

USA 

 Somerville, Alabama, ort, Morgan County, 
 Somerville, Indiana, ort, Gibson County, 
 Somerville, Ohio, ort, Butler County, 
 Somerville, Tennessee, countyhuvudort, Fayette County, 
 Somerville, Texas, ort, Burleson County, 
 Somerville, Massachusetts, ort, Middlesex County, 
 Somerville, Maine, ort, Lincoln County, 
 Somerville, New Jersey, countyhuvudort, Somerset County,

Se även
 Summerville – flera
 Sommerville – flera